Europese weg 420
 Sorbitol